1814:
 1814 год
 18-14 — российский фильм 2007 года.